Voici la liste des planètes mineures numérotées de 312001 à 313000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 312001 à 313000

312001-312100

312101-312200

312201-312300

312301-312400

312401-312500

312501-312600

312601-312700

312701-312800

312801-312900

312901-313000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000